Corps Makaria ist der Name mehrerer studentischer Corps:
 Corps Makaria Dresden, siehe  Corps Altsachsen Dresden
 Corps Makaria München 
 Corps Makaria Würzburg, siehe Corps Makaria-Guestphalia Würzburg

Siehe auch:
 Makaria